Ihuraua ist der Name
 eines neuseeländischen Ortes in der Region Wellington, siehe Ihuraua (Neuseeland)
 eines neuseeländischen Flusses, siehe Ihuraua River